Pinot může označovat:
příjmení
 Natalis Pinot (1747–1794) – francouzský duchovní a mučedník
 Thibaut Pinot (* 1990) – francouzský cyklista

odrůda vinné révy
 Pinot noir – synonymum pro Rulandské modré
 Pinot blanc – synonymum pro Rulandské bílé
 Pinot gris – synonymum pro Rulandské šedé
 Pinot Meunier – synonymum pro odrůdu Mlynářka